Siam – antico nome della Thailandia
 Siam – film del 1954 prodotto dalla Walt Disney Productions.
 SIAM (Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri) – centro di formazione tecnica italiano
 SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) – associazione accademica statunitense
 SIAM (Società Italiana Automobili Milano) – costrutture italiano di autovetture
 SIAM – Sindacato dell'Arma Azzurra.

Pagine correlate
Regno del Siam
Siamese